Die Liste der Kirchengebäude im Landkreis Offenbach listet nach Konfessionen unterteilt die Kirchengebäude im südhessischen Landkreis Offenbach auf.

Evangelisch-landeskirchliche Kirchengebäude 
Alle aufgelisteten Kirchen und Kapellen gehören zum Dekanat Dreieich-Rodgau der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Römisch-katholische Kirchengebäude 
Alle aufgelisteten Kirchen und Kapellen gehören zur Region Mainlinie im Bistum Mainz.

Weblinks 

 Evangelisches Dekanat Dreieich-Rodgau der EKHN
 Katholische Region Mainlinie im Bistum Mainz

!
Offenbach Kreis